BIO est un code qui signifie :

 .

Bio est une abréviation qui peut désigner :
 biographie, biographique ;
 biologie, biologique ;
 agriculture biologique, une filière de production agricole ;
 label d'agriculture biologique.

 Bio, une commune française du Lot ;
 Bio, en Thessalie, dans la région du lac Boebis.

Marcel Bio, joueur de pétanque béninois 

Bio est un nom qui peut désigner :
 Bio, de son vrai nom Williams Silvio Modesto Verísimo (1953-2008), un footballeur brésilien ;
 Bio, un album de Chuck Berry, sorti en .

Abréviation